Unio är ett släkte av musslor som beskrevs av Philipsson 1788. Unio ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Målarmusslor
Unio